Владимир Сергеевич Сусин (1956) — советский футболист, тренер. Мастер спорта СССР.

Воспитанник калужского футбола. Начинал карьеру в родном «Локомотиве». В 1978 году перешёл в московский клуб железнодорожников, в составе которого провёл 14 матчей в Высшей лиге.

С 1984 года на тренерской работе. Руководил командами первого и второго дивизионов. Тренировал сборную Дальневосточного военного округа.

Майор в отставке, двое детей.

Ссылки 
 Владимир Сусин на сайте FootballFacts.ru
 Знакомьтесь — Владимир Сергеевич Сусин! IFKCLUB.RU
 Владимир Сусин: Мы каждый день кому-то доказываем. Новости Владивостока и Приморского края
 Владимир Сергеевич Сусин на сайте championat.com
 Владимир Сергеевич Сусин на сайте «Справочник болельщика»
 Владимир Сергеевич Сусин на сайте «Спортбокс»
 Смена главного тренера! сайт клуба «Мостовик-Приморье»

Футболисты СССР
Мастера спорта СССР
Игроки ФК «Локомотив» Калуга
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Искра» Смоленск
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «СКА-Энергия»
Тренеры ФК «Океан»
Тренеры ФК «Смена»
Тренеры ФК «Мостовик-Приморье»